Закрутка, або завиток, Vertigo, — рід дрібних наземних равликів, що дихають повітрям, родини закруткових (Vertiginidae).

Морфологія 
Мушля дуже мала, тварина лише з однією парою щупалець.

Поширення 
Поширення роду Vertigo включає Європу, Північну Азію, Східну Азію, Японію, Центральну і Північну Америку, Карибський басейн і Бермудські острови.

Види 

 Vertigo alpestris Alder, 1838 – завиток гірський
 Vertigo antipygmaea Harzhauser & Neubauer, 2018 
 Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) – завиток здутий
 Vertigo arctica (Wallenberg, 1858)
 Vertigo arthuri Von Martens, 1882
 Vertigo beringia Nekola, Chiba, Coles, Drost, Proschwitz & Horsák, 2018
 †Vertigo bicolumellata Steklov in Steklov & Tsytovich, 1967 
 Vertigo bollesiana (Morse, 1865)
 †Vertigo callosa Reuss in Reuss & Meyer, 1849 
 Vertigo chytryi Nekola, Chiba, Coles, Drost, Proschwitz & Horsák, 2018
 Vertigo clementina (Sterki, 1890)
 Vertigo concinnula (Roscoe and Roscoe, 1955)
 †Vertigo consteniusi Pierce in Pierce & Constenius, 2001 
 †Vertigo diversidens (Sandberger, 1872)
 †Vertigo doliara Pierce in Pierce & Constenius, 2001 
 Vertigo elatior (Brooks, 1936)
 Vertigo extima (Westerlund, 1877)
 †Vertigo flexidens (Reuss, 1861) 
 Vertigo genesii (Gredler, 1856)
 Vertigo geyeri Lindholm, 1925
 Vertigo gouldii (Binney, 1843)
 †Vertigo hauchecornei Klebs, 1886 
 Vertigo heldi Clessin, 1877
 †Vertigo interferens (Deshayes, 1863) 
 Vertigo kodamai Nekola, Chiba, Coles, Drost, Proschwitz & Horsák, 2018
 †Vertigo kroloppi Schlickum & Strauch, 1979 
 †Vertigo kuenowii Klebs, 1886
 Vertigo lilljeborgi (Westerlund, 1871)
 †Vertigo micra Pierce in Pierce & Constenius, 2001 
 Vertigo milium (Gould, 1840)
 †Vertigo milleri Gottschick & Wenz, 1919
 †Vertigo minor O. Boettger, 1870 
 Vertigo modesta (Say, 1824) – завиток північний
 †Vertigo moedlingensis Wenz & Edlauer, 1942 
 Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)
 †Vertigo mystica (Stworzewicz & Pokryszko, 2015) 
 Vertigo nangaparbatensis Pokryszko & Hlaváč, 2009
 Vertigo nitidula (Mousson, 1876)
 †Vertigo nouleti Michaud, 1862 
 Vertigo nylanderi Sterki, 1909
 †Vertigo ocsensis (Halaváts, 1903) 
 †Vertigo oecsensis (Halaváts, 1903) 
 Vertigo oscariana Sterki, 1890
 Vertigo ovata (Say, 1822)
 †Vertigo ovatula (Sandberger, 1875) 
 †Vertigo pageti Schlickum & Strauch, 1979 
 †Vertigo palangula (De Boissy, 1848) 
 †Vertigo paradoxa Sterki in Pilsbry, 1900
 †Vertigo praecoquis Russell, 1956
 †Vertigo protracta (Sandberger, 1875) 
 Vertigo pseudosubstriata Ložek, 1954
 Vertigo pusilla O. F. Müller, 1774 – завиток лівозакручений 
 Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) – завиток маленький
 Vertigo ronnebyensis (Westerlund, 1871)
 Vertigo shimochii Kuroda & Amano, 1960
 Vertigo sieversi (O. Boettger, 1879)
 Vertigo substriata (Jeffreys, 1833) – завиток порисований
 Vertigo superstriata Pokryszko & Auffenberg, 2009
 †Vertigo tembrockae Schlickum & Strauch, 1979 
 †Vertigo trolli Wenz in K. Fischer & Wenz, 1914
 †Vertigo tuchoricensis Pilsbry in Pilsbry & C. M. Cooke, 1919 
 Vertigo ventricosa (E. S. Morse, 1865)
 †Vertigo vracevicensis Neubauer & Harzhauser in Neubauer et al., 2017 
 †Vertigo whitei Pierce in Pierce & Rasmussen, 1992
 Vertigo angustior Jeffreys, 1830
 Vertigo alabamensis G. Clapp, 1915
 Vertigo conecuhensis G. Clapp, 1915
 Vertigo cubana Crosse, 1890
 Vertigo eogea
 Vertigo eogea stagnalis
 Vertigo hachijoensis
 Vertigo hebardi Vanetta, 1912
 Vertigo hirasei
 Vertigo hubrichti Pilsbry, 1934
 Vertigo japonica
 Vertigo kushiroensis Pilsbry & Y. Hirase, 1905
 Vertigo kushiroensis botanicorum Horsak & Pokryszko, 2010
 Vertigo marciae Nekola & Rosenberg, 2013
 Vertigo meramecensis Van Devender, 1979
 Vertigo neglecta Arango in Poey, 1856
 Vertigo oralis Sterki, 1890
 Vertigo oscariana Sterki, 1890
 Vertigo occulta Vanetta, 1912
 Vertigo parcedentata (Braun, 1847)
 Vertigo rugosula Sterki, 1890
 Vertigo teskeyae Hubricht, 1961
 Vertigo torrei Aguayo & Jaume, 1934
 Vertigo ultimathule Proschwitz, 2007

Примітки 

Завиткові
Роди молюсків